Донузлав — тюркский топоним, происходящий от слов  (свинья), суффикса -ла и () (жилище).

 Донузлав — озеро в Крыму
 Донузлав — вторая по длине балка, впадающая в озеро Донузлав
 Донузлав — название села Красноярское в Черноморском районе Крыма до 1948 года
 Донузлав 2 — название исчезнувшего села Камышино в Черноморском районе Крыма до 1948 года

См. также 
 Донузлав-Кипчак
 Домузлы